Kung Fu Panda (franchise), franchise
 Kung Fu Panda (film), animatiefilm uit 2008
 Kung Fu Panda (album), album uitgebracht bij de film uit 2008
 Kung Fu Panda (computerspel), computerspel uit 2008